Bulgaars voetbalelftal onder 17 (mannen)
Bulgaars voetbalelftal onder 17 (vrouwen)